Methodist Episcopal Church steht für:
 Bischöfliche Methodistenkirche, eine Kirchengemeinschaft in den Vereinigten Staaten

Gebäude in den Vereinigten Staaten:
 Methodist Episcopal Church (Arizona)
 Methodist Episcopal Church (Colorado)
 Methodist Episcopal Church (Connecticut)
 Methodist Episcopal Church (Idaho)
 Methodist Episcopal Church (Kentucky)
 Methodist Episcopal Church (Minnesota)
 Methodist Episcopal Church (Bozeman, Montana)
 Methodist Episcopal Church (Third Forkes, Montana)
 Methodist Episcopal Church (New Jersey)
 Methodist Episcopal Church (Jefferson County, New York)
 Methodist Episcopal Church (Tompkins County, New York)
 Methodist Episcopal Church (Warren County, New York)
 Methodist Episcopal Church (North Dakota)
 Methodist Episcopal Church (Ohio)
 Methodist Episcopal Church (Bon Homme County, South Dakota)
 Methodist Episcopal Church (Hughes County, South Dakota)
 Methodist Episcopal Church (Vermont)
 Methodist Episcopal Church (Wyoming)

Siehe auch:
 Methodist Episcopal Church South